Carracuca puede referirse a:

La planta de porte herbáceo cuyo nombre científico es Eryngium campestre.
El nombre propio referido en la locución verbal para designar a alguien que vive una situación angustiosa o comprometida: Estar más perdido que Carracuca o estar más liado que Carracuca.